Луис Энрикес де Кабрера (; 1531, Медина-де-Риосеко — 27 мая 1596, Вальядолид), 3-й герцог Медина-де-Риосеко — испанский придворный и государственный деятель, наследственный адмирал Кастилии.

Биография 
Сын Луиса Энрикеса, 2-го герцога де Медина-де-Риосеко, и Аны де Кабреры, 5-й графини де Модика.

6-й граф Мельгара, 6-й граф Руэды, граф Модики и Оссоны, барон Алькамо и Каталафини, сеньор Агилара де Кампоса, Боланьоса, Кастроверде, Мансильи, Паленсуэлы, Тамариса, Торрелобатона и Вильябрагима.

7-й адмирал Кастилии из своего линьяжа.

Сопровождал Филиппа II в поездке в Англию, где тот 25 июля 1554 женился на Марии Тюдор.

В 1574 году продал титулы и владения Модика, Осона, Алькамо и Каталафини маркизу де Айтоне.

В 1585 году был пожалован Филиппом II в рыцари ордена Золотого руна. Орденскую цепь получил из рук короля 18 марта 1585.

Умер в 1596. Погребен в большой капелле монастыря Святого Франциска, близ Медины-де-Риосеко.

Семья 
Жена (16.11.1558): Ана де Мендоса-и-Мендоса (1532—26.07.1595), дочь Диего Уртадо де Мендосы, графа де Солданья, и Марии де Мендоса, маркизы де Сенете

Дети:

 Ана Энрикес де Кабрера Мендоса (1560—1607). Муж: Луис Рамон Арагон Кордова (1558—1596), 5-й герцог де Сегорбе
 Луис Энрикес де Кабрера Мендоса (1563—1600), 4-й герцог де Медина-де-Риосеко. Жена: Виттория Колонна (ум. 1633)
 Диего Энрикес де Кабрера Мендоса (ум. 1600), рыцарь ордена Сантьяго
 Родриго Энрикес де Кабрера Мендоса, 1-й маркиз де Вальдункильо. Жена: Франсиска Осорио Вальдес, маркиза де Миралья
 Мария, монахиня
 Антония, монахиня
 Каталина, монахиня

Литература 
 , p. 280 
 , p. 248

Ссылки 
 
 

Луис
Гранды Испании